AQA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Araraquara (Brasile)